Сен-Набор () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мольсем.

Площадь коммуны — 1,89 км², население — 460 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 464 человека (2013), плотность населения — 245,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 482 человека, в 2012 году — 471 человек, а в 2013-м — 464 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 331 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 248 были экономически активными, 83 — неактивными (показатель активности 74,9 %, в 1999 году — 71,9 %). Из 248 активных трудоспособных жителей работали 235 человек (120 мужчин и 115 женщин), 13 числились безработными (9 мужчин и 4 женщины). Среди 83 трудоспособных неактивных граждан 29 были учениками либо студентами, 38 — пенсионерами, а ещё 16 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки